Синега — железнодорожная станция в Вельском районе Архангельской области. Входит в состав Муниципального образования «Усть-Вельское».

Посёлок находится непосредственно на левом берегу реки Синега, в 20 км к западу от Вельска.

Население

Примечания 

Населённые пункты Вельского района